Ayacuchano – abitanti di Ayacucho
Ayacuchano – abitanti di Regione di Ayacucho